Національний дивізіон Молдови 2015—2016 () — 25-ий сезон чемпіонату Молдови з футболу. Титул здобув Шериф.

Клуби

Керівництво, тренери та спонсори

Турнірна таблиця 

  

Примітки: 
1. Клуб Заря (Бєльці) візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2016—2017 як переможець Кубку Молдови з футболу 2015—2016

Позначення:

Лідери чемпіонату

Золотий матч

Бомбардири

Посилання 
 Інформація на сайті Молдовської федерації футболу 
 Інформація на moldova.sports.md 
 Інформація на uefa.com 
 Національний Дивізіон Молдови на soccerway 

2015—2016
Молдова
Молдова